Thiago Alves (lutador) - desportista brasileiro
 Thiago Alves (tenista) - desportista brasileiro
 Thiago Alves (voleibolista) - desportista brasileiro

Veja também 
 Tiago Alves

Desambiguações de antropônimos